Modell 42 steht für:
 Baby Olds Modell 42, Automodell von Oldsmobile, siehe Baby Olds
 Seitengewehr Modell 42, Bajonett und Mehrzweckmesser der Wehrmacht

Abkürzung